Ваймарино — оригинальное название города , Новая Зеландия, который был переименован во избежание путаницы, так как всё более широкая область упоминалась под тем же названием. Также может означать:

 Ваймарино — область у подножия горы Руапеху.
  — электорат с центром в Ваймарино, Новая Зеландия.
  — бывшая территориальная местная власть.
  — музей в Раэтихи.
  — река в регионе.